Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1988 () прошёл в городе Глазго (Шотландия) с 4 по 10 апреля 1988 года. Турнир прошёл в 10-й раз. Шотландия приняла женский чемпионат мира в 5-й раз. В Глазго турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1987 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная ФРГ, победив в финале сборную Канады со счётом 9:3. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 14:2.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1988

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1988 году
Апрель 1988 года
Чемпионаты мира в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Глазго